Бенвенуто Тизи, прозвище Гарофало (, настоящее имя Benvenuto da Tisi) (1481, Феррара — 6 сентября 1559, там же) — итальянский художник. Своё прозвище художник получил по гвоздике на своём гербе. Некоторые картины Гарофало помечены вместо подписи изображением гвоздики (по-итальянски «гвоздика» — garofalо).

Биография 
С 1491 года Гарофало состоял в Ферраре на обучении у Доменико Панетти, а в 1498 г. отправился в странствия, которые привели его в Кремону в мастерскую Боккаччио Боккаччини. В январе 1499 г. он тайно покинул своего учителя и отправился в Рим, где работал вместе с флорентийцем Джованни Балдини. В 1501 г. он перебрался в Болонью, где два года работал в мастерской Лоренцо Коста, потом вернулся в Феррару в 1504 г. и работал некоторое время с братьями Досси.

В 1509 г. состоялся его второй переезд в Рим, где Бенвенуто Тизи работал с Рафаэлем, пытаясь приблизить ломбардский стиль к стилю Рафаэля. В 1512 г. Тизи вернулся в родной город, где выполнял многочисленные заказы герцога Альфонса. В 1531 году Тизи ослеп на один глаз. Опасаясь полностью ослепнуть, он дал обет, безвозмездно трудиться, включая выходные, над фресками и картинами для Феррарского монастыря бернардинок. После чего проработал ещё около двадцати лет, пока окончательно не потерял зрение в 1550 году. Фрески не сохранились.

Известным его учеником был Джироламо да Карпи.

Картины Гарофало в России 
В России Гарофало высоко ценили с 1720 года, когда Петр Беклемишев (он был дипломатическим представителем Петра I в Италии) преподнёс его «Положение во гроб» Петру I как работу «славного и древняго аутро именованного Рафаэль Д`Урбино».

Восемь картин «Феррарского Рафаэля» (рафаэлевских по композиции) обедневший монастырь в 1792 году продал Папе римскому Пию VI. Спустя полвека половину из них купил Николай I. Для Эрмитажа были приобретены четыре картины Гарофало: «Брак в Кане Галилейской»; «Аллегория Ветхого и Нового Заветов», «Несение креста» и «Чудо с хлебами и рыбами». Последняя, в 1931 году, была передана во вновь организованный Дальневосточный художественный музей Хабаровска.

Ссылки 

 Выставка в Эрмитаже 2007 г. «Гарофало — Феррарский Рафаэль»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Произведения Гарофало на сайте Census of Ferrarese Paintings and Drawings

Художники Феррарской школы
Художники Италии XVI века
Ослепшие художники
Придворные художники